Шатобур може да се односи на:

 Шатобур (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Шатобур (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен